Anfahren steht für
 Beginn der Fortbewegung eines Fahrzeugs
 Anfahren (Verfahrenstechnik), ein Begriff aus der Verfahrenstechnik
 Anfahren am Berg, eine Fahrsituation im Straßenverkehr